HPT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hampton Municipal (Stati Uniti)